Le affinità elettive (Die Wahlverwandtschaften) – romanzo di Johann Wolfgang von Goethe, pubblicato nel 1809
 Le affinità elettive – film del 1996 diretto dai fratelli Taviani, tratto dall'omonimo romanzo di Goethe
 Le affinità elettive (Die Wahlverwandtschaften) – film tedesco orientale del 1974 diretto da Siegfried Kühn
 Le affinità elettive – miniserie televisiva del 1979 prodotta dalla RAI e diretto da Gianni Amico